Siphonandra  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Вид Siphonandra elliptica встречается в Южной Америке в Перу.

Виды 
По данным The Plant List, род включает в себя один вид Siphonandra elliptica (Ruiz & Pav. ex G. Don) Klotzsch.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List: Siphonandra 

Вересковые
Флора Южной Америки
Монотипные роды растений